X35 ou X-35 peut faire référence à :
 Eruption volcanique, d’après la classification internationale des maladies ;
 Lockheed Martin X-35, un avion expérimental américain.

Voir aussi
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres